Djawf Ibn Nasir, plana del Iemen
 província d'Al-Jawf, província de l'Aràbia Saudita, al nord del país, a la frontera amb Jordània
 Djawf Amir, ciutat de l'Aràbia Saudita capital de la província d'Al-Jawf
 Djaww al-Yamama o Djaww Tuam, plana de la Yamama a l'Aràbia Saudita coneguda també com